Molekulska formula -{C20H32}- se može odnositi na:

 Cembren A
 Stemaren
 Stemoden
 Taksadien